Satoshi Furukawa
Satoshi Horinouchi
Satoshi Ishii
Satoshi Kamiya
Satoshi Kon
Satoshi Motoyama
Satoshi Nakamoto
Satoshi Ohno
Satoshi Tajiri
Satoshi Yamaguchi
Satoshi Yokoyama
Desambiguação